Severnyj rajon (), è il nome di più rajon russi:
 Severnyj rajon, rajon dell'Oblast' di Novosibirsk
 Severnyj rajon, rajon dell'Oblast' di Orenburg
 Severnyj rajon rajon di Char'kov
 Severnyj rajon, quartiere di Mosca

Pagine correlate 
 Severnyj